Az 1949-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságot Kairóban, Egyiptomban rendezték 1949. május 15. és május 22. között. A tornát a házigazda Egyiptom nyerte. A kelet-európai országok nem vettek részt az eseményen, mert nem értettek egyet azzal, hogy Egyiptom rendezi a tornát.

Lebonyolítás 
A hét csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1949
Kosarlabda